Die Liste der Straßen in Aachen-Mitte führt alle aktuellen Straßen, Gassen, Wege und Plätze und deren Lage innerhalb des Aachener Stadtbezirks Aachen-Mitte sowie – sofern bekannt – deren Namensherkunft, Namensgeber und historische Bedeutung auf. Dazu gehören auch die Straßen der zu Aachen-Mitte zählenden Stadtteile Burtscheid mit dem Frankenberger Viertel und Forst mit Rothe Erde. Die Straßen der später nach Aachen eingemeindeten Teile, die die Stadtbezirke Brand, Eilendorf, Haaren, Kornelimünster/Walheim, Laurensberg und Richterich bilden, sind unberücksichtigt.

Als hauptsächliche Quellen für die historischen Namensgebungen der alten Aachener Straßen dienen die im Literaturabschnitt aufgeführten Aufzeichnungen von Quix, Rhoen, Schmitt und Haagen, auf die auch die Publikation von Dux zurückgreift.

Während der Zeit des Nationalsozialismus erhielten ab Juli 1933 einige Straßen von Amts wegen ihre Namen nach verschiedenen NS-Größen. Sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso rückgängig gemacht wie die Straßennamen von Personen, denen bei späteren Recherchen eine Nähe zum Nationalsozialismus nachgewiesen wurde.

Im Februar 2019 beschloss der Stadtrat Aachens, einige ausgewählte Straßenschilder zusätzlich mit der historischen Benennung in der Aachener Mundart zu versehen.

Straßenliste

Literatur 
 Rosemarie Hermann: Aachener Straßen in Anekdoten und Fakten, Band 1, Meyer & Meyer, Aachen 2009, ISBN 978-3-891-24227-8
 Holger Dux: Aachen von A bis Z: Wissenswertes in 1500 Stichworten, Aschendorff, 2003, ISBN 978-3-402-05465-9
 Friedrich Haagen: Historische Topographie Aachens, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 1. Band 1879, Benrath & Vogelsand Aachen, S. 31ff
 Christian Quix: Historisch-typografische Beschreibung der Stadt Aachen und ihrer Umgebung, DuMont Schauberg, Aachen 1829. S 4–14 (digitalisat)
 Christian Quix: Historisch-typografische Beschreibung der Stadt Burtscheid, Verlag Jacob Anton Mayer, Aachen 1832, S. 10–29 (digitalisat)
 Carl Rhoen: Die ältere Topographie der Stadt Aachen, Jos. La Ruelle, Cremersche Buchhandlung, Aachen 1891, S. 3–6; (digitalisierte Bearbeitung auf den Seiten von packbierpeter.de)

Weblinks 

 Straßennamenauskunft auf Geoportal.aachen.de, abgerufen am 5. Januar 2023
 Straßenverzeichnis Aachen auf onlinestreet.de, abgerufen am 28. November 2021
 Straßennamen auf dem Geoportal der Stadt Aachen, abgerufen am 3. Dezember 2020
 Die Strassen, Gassen und Plätze der alten Stadt Aachen nach Unterlagen von Quix, Rhoen, Schmitt, Zusammenfassung auf den Seiten von packbierpeter.de
 Margot Gasper: Von Amya bis Zeppelin: Nach wem Aachens Straßen benannt sind, in: Aachener Zeitung vom 5. August 2019, abgerufen am 3. Dezember 2020
 Im Aufbau befindliche und fertige Routen, Pressemitteilung zu den Radvorrangsrouten in Aachen auf den Seiten der Stadt Aachen, abgerufen am 3. Dezember 2020
 Tempo 30 in Aachen, Rats-Informationen auf den Seiten der Stadt Aachen, abgerufen am 15. Dezember 2020
 Krönungsweg (10) - Gesamtverlauf, auf Eifel-Pfad-Finder Eifelvereins, abgerufen am 3. Dezember 2020
 Thermalwasserroute auf der Homepage der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, abgerufen am 3. Dezember 2020
 Nordrheinische Jakobswege, auf jakobswege-europa.de, abgerufen am 3. Dezember 2020

Einzelnachweise 

Aachen Mitte
!
Geschichte der Stadt Aachen
Geographie (Aachen)